Руде́нко Сергі́й
 Руденко Сергій Валерійович ( 1970) — український журналіст і публіцист.
 Руденко Сергій Валерійович ( 1983) — український науковець та освітянин, фахівець у галузі історії української філософії, доктор філософських наук.
 Руденко Сергій Гнатович (1904—1990,) — радянський військовий діяч, маршал авіації (1955), Герой Радянського Союзу (1944). Брат Олекси Десняка.
 Руденко Сергій Євсейович ( 1956) — начальник дільниці з видобутку вугілля шахти «Відродження», Герой України.
 Руденко Сергій Іванович (1885—1969) — російський археолог, антрополог, етнограф.
 Руденко Сергій Миколайович (1900—?) — радянський військовий діяч, полковник, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання (1940—1947).
 Руденко Сергій Миколайович (1992—2015) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Руденко Сергій Сергійович (1979—2014) — український військовий льотчик, загинув під час війни на сході України.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок